Toponímia:
 Bay (Somàlia), regió administrativa (gobolka) al sud de Somàlia amb capital a Baidoa
 França:
 Bay (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Bay-sur-Aube, municipi al departament de l'Alt Marne (regió del Gran Est)
 Blanchefosse-et-Bay, municipi al departament de les Ardenes (Gran Est)
 Estats Units d'Amèrica:
 Bay Center, concentració de població designada pel cens a l'estat de Washington
 Bay City (Oregon), població a l'estat d'Oregon
 Bay City (Texas), població a l'estat de Texas
 Bay City (Wisconsin), població a l'estat de Wisconsin
 Bay Head, població a l'estat de Nova Jersey
 Bay Hill, concentració de població designada pel cens a l'estat de Florida
 Bay Lake, població a l'estat de Florida
 Bay Minette, ciutat a l'estat d'Alabama
 Bay Point, concentració de població designada pel cens a l'estat de Califòrnia
 Bay Shore (Nova York), població a l'estat de Nova York
 Bay Springs, població a l'estat de Mississipí
 Bay View (Ohio), població a l'estat d'Ohio
 Bay View (Washington), concentració de població designada pel cens a l'estat de Washington
 Bay View Gardens, població a l'estat d'Illinois
 Bay Village, ciutat al Comtat de Cuyahoga a l'estat d'Ohio
 Bay Park, concentració de població designada pel cens a l'estat de Nova York
 Biografies:
 Bay el sirià, possible governant del final de la dinastia XIX i començament de la dinastia XX de l'antic Egipte
 Alexandre Maître de Bay, marquès de Bay (Salins, 1650 – Badajoz, 1715), militar francès al servei de Felip V durant la Guerra de Successió Espanyola
 Michael Bay (Los Angeles, 1965), director i productor de cinema nord-americà
 Tuman Bay, diversos personatges